Александр Травников:
 Травников, Александр Владимирович (род. 1973) — полковник полиции, начальник Санкт-Петербургского университета МВД России.
 Травников, Александр Игоревич (род. 1958) — российский политик, сотрудник КГБ СССР.